Победнице светских првенстава у атлетици у дисциплини скок удаљ, која је увршћена у програм од првог Светског првенства у атлетици у дворани у Паризу 1985. године, приказани су у следећој табели са постигнутим резултатима. Резултати су дати у метрима.

Табела освајачица медаља у скоку удаљ за жене на СП у дворани 
 Стање после 18. СП 2022.

Биланс медаља у скок удаљ у дворани 
Стање после 18. СП 2022.

Вишеструки освајачи медаље 
Стање после 18. СП 2022.

Види још 
 Скок удаљ
 Светско првенство у атлетици на отвореном
 Светско првенство у атлетици у дворани
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок удаљ за жене
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
 Победници светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ

Спољашње везе 
 Светска првенства у атлетици у дворани сајт WA

Скок удаљ жене
Скок удаљ на Светском првенству у аатлетици у дворани